Салихов Фанави Зикафович  (род. 15 апреля 1957 года) — российский оперный певец, артист Башкирского государственного театра оперы и балета, Заслуженный артист Российской Федерации (2008), народный артист Республики Башкортостан (2003).

Биография 
Салихов Фанави Зикафович родился в деревне Исхак Янаульского района республики 15 апреля 1957 года в многодетной крестьянской семье. Был четвёртым ребенком среди восьми детей Салиховых. Мать, Нафига Хаерлаваровна. Отец, Зикаф Салихов, танцор.

После школы Фанави Зикафович жил в Казахстане у брата, работал на заводе. После службы в армии поступил на Нефтекамский
завод по производству автосамосвалов.

В 1987 год Фанави Салихов окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «сольное пение» (педагог профессор Раиса Галиевна Галимуллина).

После окончания института работал солистом музыкально-литературного лектория Башкирской государственной филармонии. Некоторое время работал в Екатеринбургском театре оперы и балета. С 1988 года — солист Башкирского государственного театра оперы и балета.

Член Союза театральных деятелей (2002).

С 1993 года преподаёт на отделении сольного пения Уфимского училища искусств. С 2000 года — доцент, с 2008 — профессор кафедры музыкального образования Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Роли в спектаклях 
Лыков («Царская невеста» Н. А. Римского Корсакова; дебют, 1988), герцог Мантуанский («Риголетто» Дж. Верди), Ленский («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Надир («Искатели жемчуга» Ж.Бизе), Акмурза («Шаура») и др. Первый исполнитель партий Диваны («В ночь лунного затмения»), Хазрэта («Акмулла»), Кахыма («Кахым-туря»), вокального цикла «Персидские мотивы» Р. Х. Сахаутдиновой на стихи С. А. Есенина, ряда романсов А. Х. Габдрахманова. В концертном репертуаре вок. соч. Х. Ф. Ахметова, Н. А. Даутова, З. Г. Исмагилова, Ш. З. Кульборисова, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, Чайковского и др., баш. нар. песни «Азамат», «Буранбай», «Ирендык», «Кахым туря», «Хандугас».

Награды и премии 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2008)
 Народный артист Республики Башкортостан (2003)
 Заслуженный артист Республики Башкортостан (1994)
 Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей татарской песни в Казани, II Республиканского конкурса «Весенние мелодии» в Уфе.

Литература 
Журнал рампа № 5 (223) 2012 год.

Ссылки 
 Салихов Фанави Зикафович. Башкирская энциклопедия.
 Салихов Фанави Зикафович. Башкирский театр оперы и балета.
 Есть только миг. Журнал Соотечественник.
 «Браво, Салихов!»
 Фанави Салихов. Культура РБ
 https://web.archive.org/web/20131203015010/http://www.gorod-ufa.com/ufa/community/26561-talant-sogrevayushhij-serdca-i-dushi-lyudej-k-55-letiyu-pevca-fanavi-salixova.html
 http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=4737
 http://ufavesti.ru/561-benefis-fanavi-salihova.html

Родившиеся в Янаульском районе
Оперные певцы и певицы СССР
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Оперные певцы и певицы России
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Выпускники Уфимского государственного института искусств